Язу () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Кожаска.
 Язу () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Скинтея.
 Язу () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Мегуреле.